Синегорский — название населённых пунктов в России:
 Синегорский — посёлок в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Синегорский — посёлок в Озинском районе Саратовской области.
 Синегорский — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.